

Patronyme
 Aaron Copland (1900-1990), compositeur américain
 Henry Copland, ornmentaliste et designer britannique
 Jackie Copland (né en 1947), footballeur écossais
 Marc Copland (né en 1948), saxophoniste et pianiste américain
 Robert Copland (1508-1547), imprimeur et homme de lettres anglais

Autre
 (4532) Copland, astéroïde nommé d'après Aaron Copland
 Copland, cratère sur la planète Mercure, également nommé d'après Aaron Copland
 Copland (Cop Land), film américain réalisé en 1997 par James Mangold
 Copland (Apple), nom de code d’une version du système d'exploitation d’Apple
 La rivière Copland, rivière de Nouvelle-Zélande

Homonymie de patronyme